Stanovice est un toponyme qui peut désigner :

Stanovice, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Stanovice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie